Трудовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Трудовское сельское поселение — входит в Новоусманский район

Крым
 Трудовское сельское поселение — входит в Симферопольский район